Backwerk steht für

Gebäck, Speisen auf Mehlbasis 
BackWerk, erste deutsche SB-Bäckerei

Siehe auch